Дильсдорф () — округ в Швейцарии. Центр округа — Дильсдорф.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 152,73 км². Население 72 768 чел. Официальный код — 0104.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих